LiqPay —  web-интерфейс, электронный кошелёк, который позволяет принимать платежи и переводить деньги с помощью мобильного телефона, Интернета и платёжных карт во всём мире.

История 
Система LiqPay была создана в 2008 году. Выступает альтернативой Webmoney и PayPal.

Возможности LiqPay 
Счёт LiqPay — это номер мобильного телефона в международном формате.
 Счет привязан к банковской карте ПриватБанка (что затрудняет действия до полного оформления карты в филиалах банка и ведет к лишним затратам при оформлении карты + клиент не может сохранить инкогнито перед сервисом).

Система LiqPay позволяет:

 создавать микроплатежи (платежи от 0,02 у.е.);
 создавать массовые платежи;
 принимать платежи на сайте;
 выводить средства на карты системы VISA или любую карту Приватбанка (VISA/MASTERCARD);
 создавать платформы API.

Безопасность системы LiqPay 
Безопасность реализуется технологией OTP, а также технологией 3D secure code. Операции подтверждаются динамическим одноразовым паролем, который высылается в SMS-сообщении.

Сертификация 
Надёжность сертифицирована:
 GoDaddy Secure Web Site;
 Verified by Visa;
 MasterCard SecureCode.

LiqPay Mobile 
Приложение LiqPay Mobile основано на Java-платформе, поддерживающей основное число мобильных устройств (мобильные телефоны, коммуникаторы и т. д.).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 * promo.org.il

Платёжные системы
Приватбанк